Le Scaphandrier mort est la cinquante-cinquième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé 
Maître Pliant, le notaire de Kiki, vient communiquer un câble reçu de l'île Atuvu-Montoutou signé de Bill Lifeway, scaphandrier travaillant pour une société appartenant à la Comtesse. Celui-ci réclame des capitaux et le trio formé par Kiki, Tif et Tondu rejoint l'île. Akou le matelot les conduit au bar du Requin Blanc où Lifeway se saoule. Ramené groggy chez lui, sa maison est épiée. Le soir venu, Tondu y est attaqué tandis que Lifeway est retrouvé mort. La police les emprisonne, Amadéo Pulco, détective privé,  les en sort à la condition de lui révéler ce que Lifeway leur a dit. Il se nomme en fait Manuel Perrin agent des services de contre-espionnage français et leur conseille de filer, après vérification le signalement ne correspond pas. Akou raconte que Lifeway allait devenir riche après  ses plongées à Manounou Etopétété. Ils échappent à l'explosion du bateau, ils en louent un autre et embarquent un équipement de plongée  qui permet à Tondu de découvrir un monceau de matériel américain de la guerre 40-45. Un ouragan les fait fuir après que Tondu ait découvert une balise. Pulco embarqué ficelé se libère et menace de débarquer tout le monde quand intervient Frank Rovik, physicien astronautique inventeur d'un avion à moteur magnétique que convoite Sam Curtis, mercenaire payé par les pétroliers. L'épave de cet avion abattu qui était piloté par le fils de Rovik, bascule dans l'abîme et entraîne également le père dans un même tombeau. Curtis sera abattu par son domestique l'agent BP12.

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1974
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1973